NCAA Division I 2011 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2011 – torneo di pallavolo maschile